Штатслига 1964/1965 () — 54-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 22 августа 1964 года и закончился 20 июня 1965 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1964/1965 на rsssf.com 
 Сезон 1964/1965 на сайте austriasoccer.at 

1964/1965
Спорт в Австрии в 1964 году
Спорт в Австрии в 1965 году
Австрия
Австрия